Pruhounovití může být český název pro:

 Proscylliidae – čeleď žraloků
 Pholidichthyidae – čeleď ostnoploutvých ryb